Fridrich I. Bádenský (celým jménem Friedrich Wilhelm Ludwig Zähringen von Baden) byl v letech 1856-1907 šestým, předposledním bádenským velkovévodou. Předtím byl v letech 1852-1856 regentem za svého nemocného bratra velkovévodu Ludvíka II. Pocházel z rodu Zähringenů.

Fridrich se narodil dne 9. září 1826 v Karlsruhe jako třetí syn velkovévody Leopolda (1790-1852) a jeho manželky, velkovévodkyně Sofie (1801-1865), která se narodila jako švédská princezna (dcera švédského krále Gustava IV. Adolfa).

Regentem a velkovévodou 
Fridrich I. se stal následníkem trůnu velkovévodství po smrti svého otce v roce 1852, když se stal jeho starší bratr Ludvík II. velkovévodou. Protože však byl jeho bratr duševně nemocný, byl Fridrich v letech 1852-1855 regentem ad interim (prozatím). V roce 1856 se stal namísto svého bratra velkovévodou. Ludvík II. zemřel dva roky poté, v roce 1858.

Byl považován za relativně liberálního zastánce konstituční monarchie. Během jeho vlády byla zavedena v Bádensku možnost občanských sňatků, stejně jako přímé volby do dolní komory bádenského parlamentu v roce 1904. Byl také posledním suverénním bádenským panovníkem.

Byl také přítomen na vyhlášení německého císařství ve Versailles v roce 1871, kde byl jediným švagrem císaře Viléma I. a jedním z vládnoucích německých panovníků.

Velkovévoda Fridrich I. zemřel na svém letním sídle na ostrově Mainau v jižním Německu dne 28. září 1907. Po jeho smrti se stal velkovévodou jeho syn Fridrich II.

Rodina 
V roce 1856 se oženil s princeznou Luisou Pruskou, dcerou pruského krále Viléma I., s níž měl tři děti:

 Fridrich II. Bádenský (9. července 1857 – 8. srpna 1928), zvaný Fritz, poslední bádenský velkovévoda, ⚭ 1885 Hilda Nasavská (5. listopadu 1864 – 8. února 1952)
 Viktorie Bádenská (7. srpna 1862 – 4. dubna 1930), zvaná Vicky, ⚭ 1881 švédský princ Gustav, budoucí švédský král Gustav V. (16. června 1858 – 29. října 1950)
 Ludvík Bádenský (12. června 1865 – 23. února 1888), zemřel v třiadvaceti letech svobodný a bezdětný (oficiálně na zápal plic, neoficiální prameny však uvádějí jako příčinu smrti zranění utržená v souboji)

Vývod z předků

Související články 
 Bádensko
 Bádenské velkovévodství
 Zähringenové

Externí odkazy 
 
 Zahringenové (de)
 Hrad Zähringer 
 Rodokmen rodu v němčině

Zähringenové
Bádenští velkovévodové
Bádenští princové
Regenti
Rytíři španělského Řádu zlatého rouna
Protestantští panovníci
Narození v roce 1826
Narození 9. září
Narození v Karlsruhe
Úmrtí v roce 1907
Úmrtí 28. září
Pohřbení v Karlsruhe
Muži